Чемпіонат Словаччини з футболу 2000/01 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вдруге здобув Інтер.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Матадор взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

2000—2001
Словаччина
Словаччина
2000 у словацькому спорті
2001 у словацькому спорті